XXV, numero romano corrispondente al 25, si può riferire a:
 XXV – album degli Shadows del 1983
 XXV – album dei Vader del 2008
 XXV – album dei Pallas del 2011
 XXV – album degli OOMPH! del 2015
 XXV – album di Robbie Williams del 2022